Mužská čtyřhra MercedesCupu 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Philipp Petzschner a Tim Pütz, jehož členové nestartovali společně. Petzschner se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Pütze se stal Jan-Lennard Struff, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Peerse se Soaresem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený australsko-brazilský pár John Peers a Bruno Soares, který ve finále zdolal indicko-kanadskou dvojici Rohan Bopanna a Denis Shapovalov po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jako spoluhráči odehráli druhý turnaj v kariéře, když navázali na čtvrtfinálovou účast z MercedesCupu 2016. Peers vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo třicáté první takové turnajové vítězství v jeho šedesátém finále. Brazilec již ve Stuttgartu triumfoval v roce 2017.

Nasazení párů 
  John Peers /  Bruno Soares (vítězové)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019